Dooley steht für

Personen:
 Blind Simmie Dooley (1881–1961), US-amerikanischer Blues-Sänger und Gitarrist
 Cal Dooley (* 1954), US-amerikanischer Politiker
 Edwin B. Dooley (1905–1982), US-amerikanischer Politiker
 Frank Dooley (* 1929), US-amerikanischer Schwimmer 
 Gordon Dooley († 2013), US-amerikanischer Jazztrompeter und Bandleader
 James Dooley (* 1976), US-amerikanischer Filmkomponist
 John Jarlath Dooley (1906–1997), irischer Ordensgeistlicher, Kurienerzbischof
 Michael Joseph Dooley (* 1961), neuseeländischer Geistlicher, Bischof von Dunedin
 Paul Dooley (* 1928), US-amerikanischer Schauspieler
 Phil Dooley (* um 1905; † nach 1959), US-amerikanischer Musiker
 Sean Dooley (* 1985), irischer Eishockeyspieler
 Stephen Dooley (* 1991), irischer Fußballspieler
 Taylor Dooley (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin 
 Thomas Dooley (Tom Dooley; * 1961), US-amerikanischer Fußballspieler und -trainer
 Timmy Dooley (* 1969), irischer Politiker (Fianna Fáil)

 Tracy Dooley (* 1969), US-amerikanische Crosslauf-Sommerbiathletin
 Wade Dooley (* 1957), englischer Rugby-Union-Spieler
 William Dooley (1932–2019), US-amerikanischer Opernsänger

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dooley (Arkansas), im Miller County
 Dooley (Mississippi), im Tunica County
 Dooley (Montana), im Sheridan County
 Dooley (Tennessee), im Maury County (nicht mehr existent)
 Dooley (Virginia), im Wise County

Sonstiges:
 Tom Dooley (Lied), US-amerikanischer Folksong
 Keine Gnade für Tom Dooley (Originaltitel The Legend of Tom Dooley), US-amerikanischer Film von Ted Post (1959) 

im NRHP gelistete Objekte:
 Dooley Dipping Vat, in Boles, Arkansas, ID-Nr. 06000466
 Dooley Lithic Site, in Rome, Georgia, ID-Nr. 76002324
 Dooley's Ferry Fortifications Historic District, in Spring Hill, Arkansas, ID-Nr. 04001031

Siehe auch:
 Dooleys, englische Band